Preindoeuropeu, conjunt de llengües que van existir a l'Europa prehistòrica i el sud d'Àsia.
 Protoindoeuropeu, llengua extinta que hom suposa l'origen de totes les indoeuropees.
 Protoindoeuropeu, parlant hipotètic del llenguatge protoindoeuropeu i un poble prehistòric de l'edat del coure i principis de l'edat del bronze.